Toponímia:
 Harburg, antiga ciutat hannoveriana, ara un barri d'Hamburg 
 Castell d'Harburg a Hamburg-Harburg
 Districte d'Harburg, un districte d'Hamburg
 Districte d'Harburg (Baixa Saxònia), districte de la Baixa Saxònia 
 Harburg (Suàbia), una ciutat a Suàbia
 Harburg (Sud-àfrica), ciutat a Sud-àfrica
 Biografies: Yip Harburg, lletrista estatunidenc